kontaminacja (ekologia)
 kontaminacja (językoznawstwo)
 kontaminacja (tekstologia)